Иван Звенигородский Звенигородский, Иван Александрович (?—1476) — русский князь, воевода.
 Звенигородский, Иван Иванович Звенец (ум. 1504) — князь, боярин и воевода Ивана III.
 Звенигородский, Иван Петрович — наместник в Кареле, воевода в Пскове, затем в Тетюшах.

Примечания